Bages ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bages (Comarca), Comarca in Katalonien, Spanien
 Bages (Aude), Gemeinde im Département Aude, Frankreich
 Bages (Pyrénées-Orientales), Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich